

Hydronyme 
Le Viroin est une rivière de france et de Belgique et un affluent gauche de la Meuse.

Toponyme 
 Viroinval est une commune belge sur le Viroin.
  Vierves-sur-Viroin est section de la commune belge de Viroinval
 Olloy-sur-Viroin est section de la commune belge de Viroinval